Krav kan syfta på:

 KRAV – en märkning för ekologisk produktion av livsmedel
 Krav (istyp) – små lösa iskristaller i vatten
 Krav maga – samlingsnamnet för flera självförsvars- och närstridssystem med rötterna i Israel
 kravhantering ~ inom programvaruutveckling, ett dokumenterat behov som en produkt eller tjänst ska uppfylla